Andrea Boscoli (1560 ca.-1607) – pittore italiano
 Giovanni Boscoli (1524-1592) – detto Giovanni della Fontana o Nanni da Montepulciano, architetto e scultore italiano
 Pietro Paolo Boscoli (1481-1513) – congiurato fiorentino
 Ronaldo Bôscoli (1928-1994) – impresario teatrale, compositore, giornalista, produttore musicale brasiliano